Johan I van Gronsveld, (ca. 1256-1326), ridder, heer en graaf van Gronsveld van 1282 tot 1326 
 Jan II van Gronsveld, (ca. 1336-1386), ridder, heer van Gronsveld en heer van Heyden van 1382 tot 1386 
 Jan III van Gronsveld, (ca. 1367-1413), domheer van de Dom van Aken